Spotorno hace referencia a varios artículos:

Lugares
Spotorno es una localidad y comune italiana de la provincia de Savona , región de Liguria.

Historia
Decreto Spotorno. Decreto promulgado por la Cámara de Representantes de Cuba.

Personas
Juan Bautista Spotorno, patriota cubano.
Diego Spotorno Parra, actor y conductor ecuatoriano de televisión.
Basilio Boggiero Spotorno, religioso italiano.